Wiesław Ciesielski – ur. 14 lipca 1953, polityk.
 Wiesław Ciesielski – ur. 13 maja 1959, poeta.